Dick van Putten (militair) - Luitenant-generaal der Nederlandse strijdkrachten, commandant der Koninklijke Marechaussee, gouverneur der Residentie.
Dick van Putten (hoorspelregisseur)